Jean-Paul Audet, un théologien et philosophe québécois (1918 - 1993).
 Jean-Paul Audet, un architecte québécois (1908 - 2000).